Die Liste der Bodendenkmale in Schwielochsee enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Schwielochsee und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Schwielochsee aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Schwielochsee
Schwielochsee